Murena kan avse:

 Matra Murena, en fransk sportbil tillverkad 1980–1983

Arter
 Eresia murena, en fjäril
 Antirrhea murena, en fjäril
 Metaphycus murena, en stekel

Personer

 Carlo Murena (1713–1764), italiensk arkitekt under barockepoken

Sovjetiska ubåtar
 Projekt 667B Murena
 Projekt 667BD Murena-M

Se även 
 Muraena, ett släkte av fiskar (havsålar)
 Muräna, europeisk muräna, Muraena helena
 Europeisk ål, vilken av Linné först benämndes Muraena anguilla